Lakatos peut désigner :

Roby Lakatos (1965-), un violoniste hongrois.
Imre Lakatos (1922-1974), logicien et disciple de Karl Popper.
Imre Schlosser-Lakatos (1889-1959), un footballeur hongrois.

Homonymie de patronyme hongrois